Campiña Sur (Badajoz), een comarca in de Spaanse provincie Badajoz
 Campiña Sur (Córdoba), een comarca in de Spaanse provincie Córdoba